Chasles är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Michel Chasles (1793–1880), fransk matematiker
 Philarète Chasles (1796–1873), fransk journalist och litteraturkritiker

Franska efternamn